

Tramway

Belgique 
 Autre nom de l'ancienne ligne 1 du réseau de Tournai de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) ;
 Autre nom de l'ancienne ligne 3 du réseau de Tournai de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV).

Voir aussi 
  

401